Pressburger, Presburger :
 Arnold Pressburger (1885-1951), un producteur de cinéma autrichien
 Emeric Pressburger, un réalisateur, scénariste et producteur hongro-britannique
 Powell et Pressburger
 Giorgio Pressburger (1937-2017),  écrivain, réalisateur, scénariste et dramaturge hongrois, naturalisé italien

Presburger 
 Mojzesz Presburger (1904 - 1943), un mathématicien, logicien et philosophe polonais
 Arithmétique de Presburger

Voir aussi 
 Pressburg

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif